Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Swiss Indoors 2013 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl argentinský hráč Juan Martín del Potro, jenž soutěž opět vyhrál.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Juan Martín del Potro, který ve finále zdolal švýcarskou turnajovou trojku Rogera Federera po třísetovém průběhu 7–6, 2–6 a 6–4.

V probíhající sezóně si tak del Potro připsal, po trofejích na Rotterdam Open, Citi Open a Japan Open Tennis Championships, čtvrté turnajové vítězství a úhrnem 17. singlový titul kariéry.

Roger Federer se stal druhým mužským tenistou otevřené éry tenisu, který se desetkrát probojoval do finále konkrétního turnaje, čímž vyrovnal rekord Argentince Guillerma Vilase.

Nasazení hráčů 
  'Juan Martín del Potro (vítěz)
  Tomáš Berdych (1. kolo)
  Roger Federer (finále)
  Stanislas Wawrinka (1. kolo)
  Richard Gasquet (1. kolo)
  Kei Nišikori (2. kolo)
  Andreas Seppi (1. kolo)
  Grigor Dimitrov (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Swiss Indoors
Tenis ve Švýcarsku v roce 2013
ATP World Tour 2013